Металька () — название ряда населённых пунктов в балканских странах:

 Металька (Чайниче) — населённый пункт (деревня) в общине Чайниче Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
 Металька (Плевля) — населённый пункт в общине Плевля Черногории.